Села:
 Савойське — Сумська область, Конотопський район
 Савойське — Сумська область, Роменський район

Див. також
 Савойський (значення)
 Савойська